On appelle adaptation le processus de modification d'un objet, d'un organisme vivant ou d'une organisation humaine de façon à rester fonctionnel dans de nouvelles conditions, ainsi que le résultat de ce processus.

Arts 
Dans les arts et les lettres, une adaptation est la transposition d'une œuvre existante pour la produire sur un média différent de celui d'origine.
 adaptation cinématographique.
 Adaptation est un film sur le thème de l'adaptation cinématographique sorti en 2002.
 adaptation en bande dessinée.

Politique 
 L’adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés est un projet gouvernemental français.
 En France, l'expression adaptation du droit désigne les modalités d'application des normes juridiques pour répondre à une situation de fait sans déroger à des normes supérieures, et notamment les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité du droit français au droit européen.
 Loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.
 L’adaptation au changement climatique ou au dérèglement climatique désigne les stratégies, initiatives et mesures individuelles ou collectives (entreprises1, associations, collectivités, etc.) visant, par des mesures adaptées, à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets réels ou attendus des changements climatiques 
 Projet d'adaptation au changement climatique au Maroc pour des oasis résilientes.

Sciences

Biologie
 L'adaptation biologique  d'un organisme est l'ensemble de ses modifications héréditaires provoquées par une situation nouvelle (apparition d'un prédateur, modification du climat…) et acquises dans des délais allant de quelques milliers à plusieurs centaines de millions d'années, ou l'ensemble des caractéristiques d'une espèce qui lui permettent de prospérer dans un environnement donné.
 L’adaptation humaine à la haute altitude est une adaptation de populations humaines  qui ont acquis une capacité héréditaire unique à survivre à de très hautes altitudes.
 L’adaptation humaine à l'espace est un ensemble de techniques qui doivent permettre à l'humain d'éviter les conséquences négatives sur sa physiologie de l'absence de pesanteur durant des séjours prolongés dans l'espace.

Physiologie
 L’adaptation auditive est la diminution du volume du son perçu lorsque l'on est exposé à un son de niveau faible et continu.
 L’adaptation visuelle est la capacité de l'œil à s'ajuster à la clarté et à la couleur de l'éclairage, tandis que l'accommodation l'ajuste à la distance de l'objet.

Psychologie
 L’adaptation psychologique est la modification du comportement de l'individu qui maintient sa vie en relative harmonie avec les données du milieu, sans mettre en cause son identité.
 En psychologie du développement, pour Jean Piaget et les néo-piagétiens, l’adaptation de l’individu à son milieu se fait grâce à deux mécanismes complémentaires et indissociables : l’assimilation — mécanisme très général d’intégration des éléments nouveaux (objet, situation idée) dans les structures mentales de l’individu (ses schèmes préexistants) — et l’accommodation — mécanisme par lequel les schèmes sont modifiés pour les ajuster aux données nouvelles, notamment si l’assimilation a échoué.

Industrie
 L’adaptation à l'usager est la modification d'un produit ou d'un service pour le rapprocher des besoins ou des goûts des clients.
 L’Internet Content Adaptation Protocol (Protocole d'adaptation de contenus internet) est une convention entre industriels pour faciliter la sélection des contenus.

Sport 
 Un sport adapté est un sport dont la Fédération française du sport adapté a aménagé le règlement pour qu'il puisse être pratiqué par des sportifs ayant un handicap intellectuel.

Technologies 
 L’adaptation d'impédances est un concept technique utilisé principalement en électronique, mais appliqué aussi en acoustique, visant principalement à réduire les perturbations dans une ligne de transmission.